Бесси ( или ) — имя собственное.

Персоналии 
 Бесси, Альва (1904—1985) — американский писатель, сценарист и журналист левых взглядов.
 Бесси, Чарльз Эдвин (1845—1915) — американский ботаник-систематик, автор учебных пособий по ботанике.
 Бесси, Розина Яковлевна (более известна как Левина; 1880—1976) — американская пианистка и музыкальный педагог.

Псевдонимы 
 Бесси Лав (1898—1986) — американская киноактриса. Была популярна в эпоху немого кино.

Другое 
 Бесси — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. 
 «Бесси» — американский телевизионный фильм.

См. также 
 Бесс (значения)